Brax kan syfta på:

 Brax – en fisk, se Braxen

Geografiska platser i Frankrike
 Brax, Haute-Garonne – en fransk kommun i departementet Haute-Garonne
 Brax, Lot-et-Garonne – en fransk kommun i departementet Lot-et-Garonne

Personer
Raimo Brax (född 1949) – finländsk ishockeyspelare
Tuija Brax (född 1965) – finländsk politiker